Барсенас () — испанская фамилия; известные носители:
 Барсенас, Луис (род. 1957) — испанский политик, бывший член Народной партии.
 Барсенас, Эдгар Йоэль (род. 1993) — панамский футболист, играющий на позиции полузащитника.